Anastasia Nikolaevna Agafanova (em russo: Анастасия Николаевна Агафонова; nascida em 4 de agosto de 2003) é uma ginasta artística russa. Ela fez parte da equipe russa que ganhou prata no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2019.

Vida pessoal
Agafanova treina na Escola Especializada em Esportes infantis e Juvenis na Olbast de Vladimir, Rússia para Reserva Olímpica de Ginástica Artística.

Carreira

2019-atualidade
Em março, Agafanova competiu no Campeonato Russo sênior, ficando com a prata na final por equipes e em nono lugar no individual geral. No final de maio, Agafanova venceu as barras assimétricas na Copa do Mundo de Osijek, na Croácia. Ela também competiu na Copa do Mundo de Paris, onde ganhou a medalha de ouro na trave de equilíbrio, bem como a medalha de prata nas barras assimétricas atrás da francesa Melanie de Jesus dos Santos.

Agafanova fez parte da equipe russa que competiu no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2019 em Stuttgart. Ao lado dela, a equipe incluía Angelina Melnikova, Lilia Akhaimova, Aleksandra Shchekoldina, Daria Spiridonova e a reserva Maria Paseka.

Ligações externas 

Ginastas artísticos da Rússia